Dow Corning Tennis Classic — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в феврале в Мидленде (США) на крытых хардовых кортах. С 2010 года относится к женской взрослой серии ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Соревнование тура ITF в местном теннисном центре в рамках февральской хардовой серии турниров в регионе основано накануне сезона-1989. Со временем призовой фонд турнира возрос в четыре раза с 25 до 100 тысяч долларов, а с 2014 года, после ликвидации турнира WTA в Мемфисе, стал крупнейшим соревнованием просерии в США в этот период.

Финалы прошлых лет

См. также 
 Цикл женских турниров ITF

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Архив результатов турниров на сайте ITF